Tijdschrift
 Feeling (tijdschrift), een Vlaams vrouwenmaandblad uitgegeven door Sanoma Media België

Muziek
 The Feeling, een Britse popgroep
 Feeling (single), een liedje van de Vlaamse zangeres Natalia Druyts
 The Feeling (song), een liedje van de Amerikaanse rockband Kutless